gedoornde slakkenhuisbij
 gouden slakkenhuisbij
 tweekleurige slakkenhuisbij